Paulinenhof – nazwa Pętkowic na Pomorzu w latach 1942-1945
 Paulinenhof – zabytkowe osiedle mieszkalne we Frankfurcie nad Odrą